est un album du groupe norvégien Fra Lippo Lippi sorti en France en 1986 chez Virgin. On y trouve le hit .

Liste des morceaux 
 Face 1
 Come summer
 Shouldn't have to be like that
 Even tall trees bend
 Just like me
 Leaving
 The true story

 Face 2
 Regrets
 Every time I see you
 Crash of life
 The distance between us
 Coming home
 The heather on the hills

Album musical sorti en 1986
Album de post-punk
Album de synthpop
Album de pop norvégien